Marcos Emannuel Charras, o Marcos Charras (Rosario, 13 de maio de 1983), é futebolista argentino. Ele é um defensor e atualmente joga pelo Audax Rio.

Ligações externas
 
 

Futebolistas da Argentina
Futebolistas do SK Dinamo Tbilisi
Naturais de Rosário (Argentina)